

Anno 
 1938 – (MCMXXXVIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1938 a.C.

Matematica 
 1938 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1938 Lausanna – asteroide della fascia principale del sistema solare